Plusieurs souverains se sont appelés Antoine II :
 Antoine II, patriarche de Constantinople de 893 à 901 ; 
 Antoine II ou , duc de Lorraine et de Bar de 1508 à 1544 ;
 Antoine II, comte de Delmenhorst de 1577 à 1619 ;
 Antoine (II), prince de Monaco de 1661 à 1731.

Homonymie